Вихарево — название населённых пунктов.

Россия 
 Вихарево — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Вихарево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.

См. также 
 Вихорево (Ковернинский район)